Příjmení Sova (či jeho přechýlenou podobu Sovová) nosí více významných osobností:

 Antonín Sova – český básník a prozaik
 Emil Sova (1954–1999) – český plochodrážní závodník
 Jan Sova (rozcestník) – více osob
 Milan Sova (* 1962) – český fotbalista
 Mirek Sova – český kytarista
 Oldřich Sova (fotbalista) – český fotbalový brankář (I. liga 1961/62 KPS Brno)
 Svatopluk Sova – český fotograf
 Václav Sova – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Zdeněk Sova – český fotbalista
 Zdeněk Sova (veterinář) – český veterinář

Externí odkazy